Ру́сская у́лица — название улиц в ряде населённых пунктов разных стран.

Россия 
 Русская улица — улица во Владивостоке.
 Русская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Русская улица — улица в Новосибирске.
 Русская улица — улица в Самаре.

Польша 
 Русская улица — улица во Вроцлаве.

Украина 
 Русская улица — улица во Львове.
 Русская улица — улица в Тернополе.
 Русская улица — улица в Черновцах.

Крым 
 Русская улица — улица в Бахчисарае.
 Русская улица — улица в Белогорске.
 Русская улица — улица в Евпатории.
 Русская улица — улица в Керчи.
 Русская улица — улица в Симферополе.
 Русская улица — улица в Феодосии (бывшая Свердлова).

См. также